Edson Pereira de Barros, ismert nevén Niquinha (Belo Horizonte, 1971. szeptember 30. –), brazil labdarúgó-középpályás.

További információk 

1971-ben született személyek
Belo Horizonte-iek
Brazil labdarúgók
A Clube Náutico Capibaribe labdarúgói
Az SC Recife labdarúgói
A Rio Ave labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek